Crack může znamenat:

 crack (droga) – slangový název pro volnou bázi kokainu
 program používaný při crackingu
 cracker – člověk s výbornými znalostmi počítačů, softwaru a programování

Externí odkazy